Un raccourci est un chemin plus court que les autres et qui permet donc de gagner du temps.

 Par extension, ce terme est employé dans plusieurs contextes en informatique :
 un raccourci est, dans le système d'exploitation Windows, un fichier qui pointe vers un autre fichier, et qui en fournit ainsi un chemin d'accès alternatif (l’équivalent dans les systèmes d’exploitation de type Unix est le lien symbolique) ;
 un raccourci clavier est une combinaison de touches dont la saisie déclenche une commande (qui peut être une action dans l’application courante, ou le lancement d’un nouveau programme) ;
 un raccourcisseur d'URL est un service en ligne qui fournit, pour une adresse web donnée,  un synonyme court de cette adresse, permettant d’y faire plus facilement référence.
 En esthétique, le raccourci est une technique picturale de perspective qui consiste à représenter de manière déformée, réduite, des représentations humaines et animales vues en perspective.